Флейшер — немецкая и английская фамилия (, фля́йшер — «мясник»).
 Флейшер, Алексей Николаевич (1902—1968) — русский писатель, врангелевский кадет, деятель итальянского Движения Сопротивления в годы Второй мировой войны.
 Флейшер, Ари — пресс-секретарь Белого дома.
 Флейшер, Бруно (1874—1965) — немецкий офтальмолог и педагог.
 Флейшер, Владимир Натанович (род. 1948) — российский театральный деятель. Заслуженный работник культуры Российской Федерации.
 Флейшер, Генрих Леберехт (1801—1888) — немецкий востоковед.
 Флейшер, Глеб Владимирович (1873—1930) — советский учёный-медик, доктор медицинских наук, организатор Пермской клиники инфекционных болезней.
 Флейшер, Евгений Адольфович (1934—1974) — советский хоккеист с мячом и шайбой, тренер.
 Флейшер, Иоганн Готтлиб (1797—1838) — немецко-русский ботаник, орнитолог и врач.
 Флейшер, Карл Густав (1883—1942) — норвежский военачальник, глава Верховного командования вооружённых сил Норвегии с 1940 года.
 Флейшер, Карл Фридрих Вильгельм (1777—1831) — немецкий актёр и писатель, товарищ (заместитель) директора Рижского театра. 
 Флейшер, Леон (1928—2020) — американский пианист и дирижёр.
 Флейшер, Макс (1883—1972) — американский аниматор, изобретатель, режиссёр и продюсер.
 Флейшер, Николай Николаевич (1846—1909) — русский военачальник, генерал-лейтенант.
 Флейшер, Ричард (1916—2006) — американский кинорежиссёр.
 Флейшер, Рубен (род. 1974) — американский кинорежиссёр, режиссёр рекламы и видеоклипов.
 Флейшер, Сергей Николаевич (1856—1917) — русский военачальник, генерал от кавалерии.
 Флейшер, Элен (1891—1941) — немецкая коммунистка, член КПГ, депутат Рейхстага, антифашист.

См. также 
 Флейшман
 Фляйшер